Устянська сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Устянська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Устянська сільська рада — Рівненська область, Корецький район
 Устянська сільська рада — Тернопільська область, Борщівський район
 Устянська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район